

Patronyme 
Straka (féminin : Straková) est un patronyme tchèque et slovaque (signifiant pie) pouvant désigner : 
 František Straka (1958-), footballeur tchèque ;
 Gábor Straka (1981-), footballeur slovaque ;
 Josef Straka (1978-), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Martin Straka (1972-), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Pavol Straka (1980-), footballeur slovaque ;
 Petr Straka (1992-), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Anna Straková (1973-), coureuse de fond tchèque ;
 Iva Straková (1980-), sauteuse en hauteur tchèque ;
 Vendula Straková (1991-), joueuse volley-ball tchèque.

Divers 
 Académie Straka, siège du gouvernement de la République tchèque.